Потреро де лас Јегвас има више значења:

 Потреро де лас Јегвас (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Потреро де лас Јегвас, Лас Јегвас (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику